Japans schaatser (geb. 1942): Keiichi Suzuki (schaatser)
 Japans autocoureur (geb. 1949): Keiichi Suzuki (autocoureur)
 Japans componist (geb. 1951): Keiichi Suzuki (componist)